Florencio Villarreal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cruz Grande (ort i Mexiko, Guerrero, Florencio Villarreal), 
 Florencio Villarreal (kommun i Mexiko), Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar